Komsomolskaja prawda – rosyjski dziennik
 Komsomolskaja – radziecka stacja polarna
 Komsomolskaja – stacja metra w Moskwie na linii Kolcewaja
 Komsomolskaja – stacja metra w Moskwie na linii Sokolniczeskaja
Komsomolskaja – podziemna stacja szybkiego tramwaju w Wołgogradzie

Zobacz też 
 Komsomoł
 Komsomolsk
 Komsomolec